El término kwacha puede referirse a:

 la moneda nacional de Zambia;
 la moneda nacional de Malaui.

Enlaces externos